PRE puede referirse a:

Partido Roldosista Ecuatoriano, un partido de Ecuador.
Personal Rescue Enclosure, un proyecto de vehículo de rescate personal para transbordadores de la NASA.
Pura Raza Española, nombre con que se conoce en España oficialmente al caballo andaluz.